Zakhàrovo (Múrom), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Zakhàrovo (Kirjatx), localitat de la província de Vladímir, a Rússia